Sayur Matinggi (Batang Onang), een plaats in Indonesië
Sayur Matinggi (Ujung Padang), een plaats in Indonesië
Sayur Matinggi (Dolok Sigompulon), een plaats in Indonesië
Sayur Matinggi (Sayur Matinggi), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing